Das Abierto Mexicano Telcel 2009 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 23. bis. 28. Februar 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Venus Williams und Flavia Pennetta, das Williams in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Nuria Llagostera Vives und María José Martínez Sánchez in zwei Sätzen gegen Lourdes Domínguez Lino und Arantxa Parra Santonja.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Acapulco